Сезон 2015/16 — 78-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 21-й в Премьер-лиге, а также 90-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2010 года является российская энергетическая компания Газпром.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 17 000 000

Ушли в аренду

Статистика сезона 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Атлантики

Суперкубок России

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Турнирная таблица

Матчи

Кубок России

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Чемпионат России по футболу 2015/2016